Сиомара Анисия Орама Леаль, более известная как Ракель Ольмедо () (30 декабря 1937, Каибариен, Лас Вильяс, Куба) — мексиканская и кубинская актриса и певица.

Биография 
Родилась 30 декабря 1937 года в Каибариене. Дебютировала в качестве оперной певицы в музыкальном театре Кубы. В 1963 году решила переехать в Мексику и связать свою жизнь с кинематографом и в 1967 году она дебютировала там и снялась в 41 работе в кино и телесериалах. В качестве певицы выпустила ряд музыкальных альбомов, сотрудничая с компанией CBS.

Фильмография

Теленовеллы 
 Pasión y poder (2015-2016) como Gisela Fuentes.
 La malquerida (2014) como Rosa Molina.
 Abismo de pasión (2012) como Ramona González. 
 Teresa (2010-2011) como Oriana Guijarro Vda. de Moreno. 
 Mar de amor (2009-2010) como Luz Garabán.
 Barrera de amor (2005-2006) como Jacinta López Reyes Vda. de Valladolid. 
 Piel de otoño (2005) como Triana Gallastegui.
 ¡Vivan los niños! (2002-2003) como Alarica Caradura.
 Atrévete a olvidarme (2001) como La Coronela.
 Amor gitano (1999) como Manina.
 Esmeralda (1997) como Dominga.
 Bajo un mismo rostro (1995) como Cassandra Teodorakis.
 Atrapada (1991-1992) como Marcia Montero.
 Lo blanco y lo negro (1989) como Soledad.
 Encadenados (1988) como Alina.
 Martín Garatuza (1986) como Princesa de Eboli.
 El maleficio (1983-1984) como Yuliana Pietri.
 Elisa (1979) como Elisa. 
 Viviana (1978-1979) como Sonia.
 Doménica Montero (1978) como Norma. 
 Lo imperdonable (1975-1976) como Bertha Duval. 
 La tierra (1974-1975) como Raymunda. 
 Cartas sin destino (1973)
 Las fieras (1972) como Edith Brisson.
 Las gemelas (1972) como Laura.
 La cruz de Marisa Cruces (1970-1971) como Carola. 
 La casa de las fieras (1967) 
 La sombra del otro (1963)

Многосезонные ситкомы 
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007)

Художественные фильмы 
 Al filo de la ley: Misión rescate (1986) como Eloísa Araiza.
 La Pistolera (1979)
 La Plaza de Puerto Santo (1978)
 Cuando tejen las arañas (1977) como Julia.
 Los Indolentes (1977)
 El Arracadas (1977)
 Coronación (1976) como Dora.
 Presagio (1974)
 Conserje en condominio (1973)
 Tráiganlos vivos o muertos (1972)
 Pepito y la lámpara maravillosa (1971) como Maestra de Pepito.
 Siempre hay una primera vez (1969)
 Don Juan 67 (1967)

Театральные работы

Драматический театр 
  Ausencia de Dios (2011)
 Entre Mujeres (2009)
 12 mujeres en pugna (2009)
 Violinista en el tejado (2005)
 Las Leandras
 Bodas de sangre
 El diluvio que viene
 Hoy, Salvador Novo
 La Hiedra
 La verbena de la Paloma
 Amor Brujo de Falla
 Los Ojos llenos de Amor
 Romances y Corridos (1979)
 Palabra de Mujer
 Que yo cambie no es extraño y Una señora con estilo.

Музыкальный театр 
 La Cosquilla
 Siempre en Domingo
 Espectacular Domeq
 Variedades de Media Noche
 Noche a Noche
 T.V. Musical Ossart

Музыка

Музыкальные альбомы 
 Mitad Mujer, Mitad Gaviota (1977)
 Tú, Siempre Tú (1979)
 No Señora (1980)
 La Fuerza De Una Voz Que Impone El Cambio (1982)
 Con el alma en cueros (2009)

Песни 
 Pregúntale
 Amantes sin memoria
 Soy tu mujer
 Ésta es mi vida
 Cuando un amor se termina
 He dejado todo por ti
 Yo triste
 Mañana ya ni vengas (1983)

Награды и премии 
За свою работу на телевидении Ракель Ольмедо была награждена звездой в Пасео-де-лас-Луминариас, мексиканском эквиваленте Голливудской аллеи славы в 1984 году.

Премия TVyNovelas

Galardón a los Grandes 2011

Premios Califa de Oro

Premios Bravo

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии Califa de Oro
Лауреаты премии Galardon a los Grandes
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)